Силистар може да се отнася за:

 Силистар (защитена местност) – защитена местност в България
 Силистар (река) - река в България